L'expression La Dauversière ou De La Dauversière peuvent se référer à:

Personnalités 
Jérôme Le Royer de La Dauversière (1597-1659), un vénérable de l'Église catholique. Il est le fondateur de la congrégation des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de La Flèche et l'instigateur de la fondation de Ville-Marie, la future Montréal, au Canada.

Toponymes 
Alcida-et-Dauversière, un village du comté de Gloucester, au Nouveau-Brunswick, Canada.
Canton La Dauversière, canton de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans la région administrative du Nord-du-Québec, Québec, Canada.`
École La Dauversière, une école de la Commission scolaire Pointe-de-l’Île, rue Jean-Talon, à Montréal, Québec, Canada.
Lac La Dauversière, un plan d'eau douce intégré à un ensemble de lacs désigné « Lacs Obatogamau », dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, Québec, Canada.
Place De La Dauversière, un espace public du Vieux-Montréal, à Montréal, Québec, Canada.